Трка на 60 метара са препонама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржана је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, бранила је Сали Пирсон из Аустралије.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 22 земље.

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 60 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2014.

Квалификационе норме

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 60 метара са препонама са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 4 квалификационе групе. За полуфинале су се пласирале по три првопласиране из сваке групе (КВ) и 4 по постигнутом резултату (кв).

Полуфинале 
За финале су се пласирале по 4 прволасиране (КВ) из обе полуфиналне групе

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 60 метара са препонама на Светском првенству у атлетици у дворани